Bursztyn – odmiana długodojrzewającego sera wytwarzanego z krowiego mleka, o wyrazistym smaku i krystalicznej strukturze. Charakteryzuje się czarną skórką i kruchą zwartą strukturą.

Pierwszy bursztyn pojawił się w 2002 r. Początkowo nosił nazwę Koneser, niestety zaproponowana nazwa okazała się zajęta i wybrano drugą z propozycji, która obowiązuje do dziś. Bursztyn jest flagowym produktem polskiego serowarstwa i doceniany jest przez konsumentów na całym świecie.

Proces tworzenia bursztynu jest wielofazowy:
 w kotle serowarskim do mleka dodawany jest wyselekcjonowany szczep serowarski,
 formowany jest kształt, ser trafia do odpowiedniej solanki, gdzie uzyskuje swój smak,
 w dojrzewalni ser spędza minimum 6 miesięcy, gdzie zachodzą procesy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, dzięki którym ser uzyskuje charakteryzujące go kryształki,
 uzyskana forma masowana jest specjalnymi pastami w celu uzyskania finalnego smaku i zapachu,
 ser leżakuje na odpowiednim drewnie, gdzie dzięki wysokiej częstotliwości obracania nabywa swoją finalną formę.

Wartości odżywcze

Przypisy 

Sery z krowiego mleka
Sery
Polskie sery